Вороняче око (Paris) — рід рослин із родини мелантієвих. Рід включає 34 види, які поширені у Євразії від Ісландії до Японії й Таїланду.

Види 

 Paris axialis H.Li
 Paris bashanensis F.T.Wang & Tang
 Paris birmanica (Takht.) H.Li & Noltie
 Paris caobangensis Y.H.Ji, H.Li & Z.K.Zhou
 Paris caojianensis B.Z.Duan & Yu Yu Liu
 Paris cronquistii (Takht.) H.Li
 Paris daliensis H.Li & V.G.Soukup
 Paris delavayi Franch.
 Paris dulongensis H.Li & Kurita
 Paris dunniana H.Lév.
 Paris fargesii Franch.
 Paris forrestii (Takht.) H.Li
 Paris guizhouensis S.Z.He
 Paris incompleta M.Bieb.
 Paris japonica (Franch. & Sav.) Franch.
 Paris lihengiana G.W.Hu & Q.F.Wang
 Paris luquanensis H.Li
 Paris mairei H.Lév.
 Paris marmorata Stearn
 Paris nitida G.W.Hu, Zhi Wang & Q.F.Wang
 Paris polyandra S.F.Wang
 Paris polyphylla Sm.
 Paris qiliangiana H.Li, Jun Yang bis & Y.H.Wang
 Paris quadrifolia L.
 Paris rugosa H.Li & Kurita
 Paris stigmatosa Shu D.Zhang
 Paris tengchongensis Y.H.Ji, C.J.Yang & Yu L.Huang
 Paris tetraphylla A.Gray
 Paris thibetica Franch.
 Paris undulata H.Li & V.G.Soukup
 Paris vaniotii H.Lév.
 Paris variabilis Z.Y.Yang, C.J.Yang & Y.H.Ji
 Paris verticillata M.Bieb.
 Paris vietnamensis (Takht.) H.Li

Примітки 

Роди лілієцвітих
Мелантієві